Okręty US Navy o nazwie USS "Florida":
 Pierwszy "Florida" był slupem wojennym, który służył jako jednostka naukowa w latach 1824-1931.
 Drugi "Florida" (1861) był bocznokołowym parowcem, który został zakupiony w 1861 i sprzedany po 1867.
 Trzeci "Florida" (1869) był wcześniej fregatą z napędem śrubowym noszącą nazwę USS "Wampanoag". Przemianowany w 1869 i sprzedany w 1885.
 Czwarty "Florida" (BM-9) był monitorem typu Arkansas, który wszedł do służby w 1903. Przemianowany na USS "Tallahassee" w 1908. Otrzymał oznaczenie IX-16 w 1921. Wycofany ze służby i sprzedany w 1922.
 Piąty "Florida" (BB-30) był okrętem prototypowym pancerników typu Florida. W służbie w latach 1911-1932.
 Szósty "Florida" (SSGN-728) jest okrętem podwodnym typu Ohio, który wszedł do służby w 1983.

Zobacz też 
 CSS "Florida"
 USS "Floridian" (ID-3875)

Florida